Quirat o giru, moneda assíria 
 Quirat almoràvit, moneda almoràvit
 Quirat (unitat de puresa), unitat de mesura dels metalls preciosos
 Quirat (unitat), unitat de massa utilitzada per a les gemmes